Монтерре́й () — испаноязычный топоним:

 Монтеррей — третий по величине город Мексики, столица штата Нуэво-Леон.
 Монтеррей — международный аэропорт города Монтеррей, Мексика.
 «Монтеррей» — мексиканский футбольный клуб из города Монтеррей.
 Монтеррей — город и муниципалитет в Испании в провинции Оренсе.
 Графы Монтеррей — феодальные правители города из клана Суньига.
 Монтеррей, Гаспар де Суньига — 5-й граф Монтеррей, вице-король Новой Испании и Перу.
 Монтеррей — посёлок в Мексике, штат Чьяпас, муниципалитет Вилья-Корсо.

См. также 
 Монтерей